Универсидад Католика:
 «Универсидад Католика» — чилийский футбольный клуб из Сантьяго.
 «Универсидад Католика» — эквадорский футбольный клуб из Кито.

 См. также
 «УКАМ Мурсия» () — испанский футбольный клуб.
 «УКАМ Мурсия» () — испанский баскетбольный клуб.